Нумсен — датская фамилия:

 Нумсен, Кристиан Фредерик (1741—1811) — полномочный министр Дании при русском дворе.
 Нумсен, Маргрета Мария Томасина (1705—1776) — датская придворная дама.
 Нумсен, Фёдор Михайлович (1737—1802) — датский и русский военный, генерал от кавалерии.